Джанко́йский райо́н (, ) — район в Крыму. Административный центр — город Джанкой, сам в состав района не входящий.

География 
Расположен в степном Крыму, в присивашском регионе на севере республики. Рельеф равнинный, большую часть района занимает распаханная степь. По территории Джанкойского района проходит Северо-Крымский канал — главная водная артерия северного Крыма, до 2014 года снабжавший республику водой из Днепра.

Природа района типична для степной части Крыма, естественных лесов нет. Климат умеренно континентальный, сухой с большими годовыми и суточными колебаниями температуры воздуха. Полезные ископаемые представлены месторождениями кирпично-черепичной глины, песчано-гравийными месторождениями, минеральными источниками, йодистыми подземными водами и месторождениями газа.

На территории района расположены два крупных водозабора, которые должны обеспечить водоснабжение Керчи и Феодосии.

На территории района расположен один из четырёх региональных ландшафтных парков Крыма — «Калиновский», созданный 16 февраля 2000 года.

История 

Район был образован постановлением Крымревкома от 8 января 1921 года № 206 «Об изменении административных границ», согласно которому была упразднена волостная система, а Перекопский уезд преобразован в Джанкойский, в котором были образованы 2 района: Джанкойский и Ишуньский. В 1922 году уезды преобразовали в округа. 11 октября 1923 года, согласно постановлению ВЦИК, в административное деление Крымской АССР были внесены изменения, в результате которых округа были ликвидированы, Ишуньский район упразднён, а его сёла передали в состав Джанкойского и основной административной единицей стал Джанкойский район с 587 населёнными пунктами. На 1 октября 1931 года население составило 37900 человек в 325 населённых пунктах.

В 1927—1929 гг. в районе начинают организовываться первые сельскохозяйственные артели и коммуны.

В 1929 году в селе Янцево создается коммуна «Молодая гвардия» из беспризорников и несовершеннолетних преступников для подготовки трактористов-бригадиров, рабочих-садоводов, животноводов, мастеров по ремонту сельхозоборудования. Для ликвидации неграмотности открываются школы, избы-читальни, рабфаки. Первая школа была открыта в 1922 году селе Лобаново.

До середины 30-х гг., когда коллективизация была завершена, на территории района числилось 82 колхоза. Развитие сельскохозяйственного производства проходило в трудных условиях: бедность солончаковых земель, засуху, суховеи. Только к 1939 г., когда получили развитие МТС, стал повышаться жизненный уровень колхозников.

По данным всесоюзной переписи населения 1939 года численность жителей составила 46626 человек. В национальном отношении было учтено:

Вскоре после начала Великой Отечественной войны, 18 августа 1941 года крымские немцы из района были выселены, сначала в Ставропольский край, а затем в Сибирь и северный Казахстан, тогда же часть еврейского населения Крыма была эвакуирована, из оставшихся под оккупацией большинство расстреляны.

18 мая 1944 года крымскотатарское население района было депортировано из Крыма, 26 июня та же судьба постигла проживавших на территории района армян, болгар и греков. 12 августа 1944 года было принято постановление № ГОКО-6372с «О переселении колхозников в районы Крыма» и в сентябре 1944 года в район приехали первые новосёлы (27 семей) из Каменец-Подольской и Киевской областей, а в начале 1950-х годов последовала вторая волна переселенцев из различных областей Украины. С 25 июня 1946 года участок № 22 в составе Крымской области РСФСР. В последующие годы всё сёла, носившие крымскотатарские, немецкие, еврейские названия были переименованы: в августе 1945 года получили новые наименования 15 сельских советов, а 18 апреля 1948 года были переименованы ещё 72 населённых пункта. С 25 июня 1946 года район в составе Крымской области РСФСР, а 26 апреля 1954 года Крымская область была передана из состава РСФСР в состав УССР. С 18 марта 2014 года — в составе Республики Крым России.

С 4 апреля Воронежская область стала патронатным субъектом для Джанкойского района Крыма. Согласно распоряжению зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, Воронежу поручено обеспечивать консультационную, материальную и юридическую помощь для нормального функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы подшефных территорий. За субъектом России закреплены подшефные территории из состава нового субъекта.

17 июля 2020 года парламент Украины, не признающей присоединение Крыма к Российской Федерации, принял постановление о новой сети районов в стране, которым предполагается включить в состав Джанкойского района территорию Джанкойского горсовета, однако данное изменение не вступает в силу до «возвращения Крыма под общую юрисдикцию Украины».

Население 

По итогам переписи населения в Крымском федеральном округе по состоянию на 14 октября 2014 года численность постоянного населения района составила 68 429 человек (100,0 % из которых — сельское).

По состоянию на 1 января 2014 года численность населения района составила 74405 постоянных жителей и 74020 человек наличного населения, на 1 июля 2014 года — 74312 постоянных жителя (в том числе 6117 городских (8,2 %) и 68195 сельских) и 73927 человек наличного населения.

 Национальный состав
По данным переписей населения 2001 и 2014 годов:

Административно-муниципальное устройство 
Джанкойский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в составе Республики Крым РФ с 2014 года включает 28 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

До 2014 года они составляли одноимённые местные советы: 2 поселковых совета и 26 сельских советов в рамках административного деления АР Крым в составе Украины (до 1991 года — Крымской области УССР в составе СССР).

Населённые пункты 
В состав Джанкойского района входит 113 населённых пунктов, в том числе: 2 посёлка городского типа (Азовское и Вольное), 106 сёл и 5 посёлков (сельского типа), при этом с 2014 года все посёлки городского типа (пгт) Республики Крым также были отнесены к сельским населённым пунктам:

 Упразднённые населённые пункты

Экономика

Промышленность 
Наибольшие предприятия: Азовский ликёроводочный завод, ОАТП «Новатор» (закупка молочной продукции и производство молочных продуктов), ОАТП «Агропромсервис» (ремонт сельскохозяйственной техники), Азовский комбинат хлебопечения. Торговое обслуживание населения района осуществляются предприятиями Джанкойского и Азовского потребительского обществ и другими торговыми предприятиями. Всего в районе 159 предприятий торговли и общественного питания, 2 автотранспортных предприятия.

Сельское хозяйство 
В результате реорганизации сельскохозяйственных предприятий, которая началась в 2000 году, в районе образованы 16 сельскохозяйственных ООО, 9 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 ЗАО, а также 161 фермерское хозяйство. Сельское хозяйство Джанкойского района многоотраслевое: здесь выращиваются зерновые, овощи, кормовые культуры, виноград и фрукты, а также рис, производится животноводческая продукция, проводится промышленная переработка сырья.

Транспорт 
По территории района проходит автотранспортная магистраль государственного значения — автотрасса Москва — Ялта. У северной границы района с 2014 года располагается МАПП «Джанкой». При въезде на территорию района со стороны Запорожья установлен памятник — арка «Крымские Золотые Ворота».

Социальная сфера 

В районе — 43 общеобразовательных школы, 45 дошкольных и 3 внешкольных учреждения, ПТУ, 2 учебно-воспитательных комбината; научные учреждения: исследовательское хозяйство «Джанкойский карантинный питомник, интродукции ГНБС» УААН, Степное исследовательское хозяйство «Магарач» Института винограда и вина «Магарач»; центральная районная больница, на базе которой действуют родовой дом, кожно-венерологический и туберкулезный диспансеры, стоматологическая поликлиника, Азовская районная больница, 3 участковых больницы, 9 амбулаторий, 62 фельдшерско-акушерских пункта, 5 аптек, санитарно-эпидемиологическую станция; 62 учреждения культуры, в том числе 4 детских музыкальных школы, 2 кинотеатра, 73 библиотеки, Центр народного творчества и досуг. При домах культуры и клубах действуют 15 национальных коллектива художественной самодеятельности, из них 7 — народные; работает районный историко-краеведческий музей. Ежегодно в районе проводится традиционный фестиваль культур, дни национальных культур.

Памятники 
В районе зарегистрированы памятники археологии: 16 курганов эпохи бронзы, скифского периода и средневековья; установлены 28 монументальных памятников, в частности: в пгт Азовское — селькору Ф. Приходько, который погиб от рук кулаков.

Ссылки 
 Официальный сайт Джанкойского муниципального района Республики Крым

Примечания